Team peut faire référence à :
 une équipe, en anglais ;
 TEAM, un groupe de musique slovaque qui a aussi chanté en espéranto ;
 TEAM est l’une des abréviations du parti politique autrichien Team Stronach ;
 Team, chanson de Lorde sortie en 2013 ;
 , chanson d'Iggy Azalea sortie en 2016 ;
 Team BS, un groupe formé par La Fouine, Sultan, Fababy et Sindy ;
 , une série télévisée policière européenne diffusée dès 2015 ;
 Microsoft Teams, application permettant de collaborer en équipe.

Acronyme 
 TEAM est l'acronyme de l'Alliance européenne des mouvements critiques envers l'Union européenne.